Flera personer har hetat Aleksandr Popov, däribland:

 Aleksandr Popov (fysiker) (1859–1906)
 Aleksandr Popov (skidskytt) (född 1965)
 Aleksandr Popov (simmare) (född 1971)
 Aleksandr Popov (kanotist) (född 1975)
 Aleksandr Popov (ishockeyspelare) (född 1980)